Барио де лос Ремедиос има више значења:

 Барио де лос Ремедиос (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Барио де лос Ремедиос (Сан Андрес Солага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику